

События 

 995—1022 — Правитель Швеции Олаф Эйрикссон.
 995 (согласно «Королевским анналам») — мятеж в Норвегии против язычника ярла Хакона. Победа Олафа Трюгвасона.
 995—1000 — Король Норвегии Олаф I Трюггвасон (968—1000 КА), правнук Харальда Прекрасноволосого. В молодости жил на Руси. Попытка введения христианства. Крещение Исландии, Гренландии, Фарерских островов.
 Шведская королева Сигрид Суровая сжигает Харальда Гренландца (конунга Вестфольда) и конунга Висивальда из Аустрвега.
 25 мая — У Пьедрасильяды (около Алькораса) граф Гарсия Фернандес принял неравный бой с маврами, был разбит и тяжелораненый попал в плен.
 Оттон III становится совершеннолетним и начинает править самостоятельно.
 Город Либице взят князем Болеславом II Пржемысловичем при помощи рода Вршовцев и включён в состав единого чешского государства.

 В Бургосе сын Альманзора Абдалла выдан отцу новым графом Кастилии Санчо Гарсией и казнён.
 Поход греков на Сирию, против Фатимидов
 Хорезмшах (Афригид) убит эмиром Ургенча Мамуном.
 Правитель Ургенча Мамун ибн Мухаммед объединяет Хорезм.
 Корейский полководец Со Хи покоряет чжурчжэней между реками Чхончхонган и Амноккан.
 Смерть Фудзивара Мититака и его брата Фудзивара Митиканэ.

Русь 
 На берегах реки Стугны близ Треполя произошло сражение между дружиной киевского князя Владимира и войском печенегов. Владимир вышел на бой с малой дружиной и потерпел жестокое поражение. Во время бегства князь укрылся под мостом и благодаря этому спасся от плена. После этого Владимир отправился в Новгород за новым войском, а печенеги получили возможность почти беспрепятственно грабить южные районы Руси.

Родились 
 Олаф II Святой — норвежский король.
 Кнуд I Великий — король Дании и Англии.
 (Дата приблизительна) Абу-ль-Фазл Бейхаки — персидский историк.

Скончались 
 Генрих II (герцог Баварии)
 Хокон Великий — норвежский король, убит своими собственными солдатами.
 Митицуна-но хаха — японская писательница.
 Степан Држислав — хорватский король.
 Гарсия Фернандес — в июле граф умер от ран в замке Мединасели (замок), несмотря на приказ Альманзора спасти графу жизнь, кордовские врачи не смогли этого сделать.
 Кеннет II Братоубийца — король Шотландии

См. также

Примечания